Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1976 года — чемпионат по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин, который прошёл с 21 по 22 февраля на катке в Йёвике (Норвегия).

Малые медали

Итоговая таблица

Примечание 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Февраль 1976 года
Йёвик
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Чемпионаты мира в Норвегии